Omentum minus, kleine vetschort (kleine buikvliesplooi)
 Omentum majus, grote vetschort (grote net)